Зебунниса или Зеб ун-Ниса Бегум Сахиба (, , а также Zebunnisa, Zebunnissa, Zebunisa, Zeb-un-Nisa, Zeb-ul-Nissa, 1639—1702, Шахджаханабад, нынешний Дели) — персоязычная поэтесса, потомок Амира Тимура, дочь падишаха империи Великих Моголов Аурангзеба.

Владела персидским, арабским и урду, тюркским и изучала философию, литературу, астрономию. Славилась своей каллиграфией. Отличалась красотой.

Автор комментария к Корану «3еби тафасир» (Краса толкований). Поэтическое наследие насчитывает около 4 тысяч беитов и газелей, главным образом на фарси языках. Основной темой поэтического творчества Зебуннисы является положение восточной женщины, её внутренние переживания, униженность и душевное благородство.

Галерея

Литература 
 
 
 Krieger-Krynicki A. Zebunissa: princesse captive à la cour du Grand Moghol. Roman. — : Mercure de France, 1990 (англ. пер. 2005).
 Зебуннисо. Огонь и слёзы. — , 1977.
 Зебунисса. Огонь и слёзы. — , 1983.
 Изречения персидских и таджикских поэтов. — , 2005 (В сб. есть и стихи Зебуниссы).

Поэты XVII века
Поэтессы Индии
Принцессы
Великие Моголы
Персоналии:Сефевидское государство
Персоналии:Империя Великих Моголов